Gennari – cognome italiano
 Alessandro Gennari, psicologo e scrittore italiano.
 Bartolomeo Gennari, pittore italiano.
 Benedetto Gennari junior, pittore italiano.
 Benedetto Gennari senior, pittore italiano.
 Casimiro Gennari, cardinale italiano
 Cesare Gennari, pittore italiano.
 Egidio Gennari, politico italiano.
 Ercole Gennari, pittore italiano.
 Lina Gennari, cantante e attrice italiana.
 Linda Gennari, attrice italiana di teatro, cinema e televisione
 Mario Gennari, pedagogista italiano.
 Mirco Gennari, calciatore sammarinese
 Tony Gennari, ex cestista statunitense.
 Ugo Gennari, ingegnere ed architetto italiano.